Cneo Sencio Saturnino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Sencio Saturnino (cónsul 4).— Cónsul en el año 4.
 Cneo Sencio Saturnino (cónsul 41).— Cónsul en el año 41.